Andacollo kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Andacollo (kommunhuvudort), Neuquén,

Chile 

 Andacollo (ort), Región de Coquimbo, Provincia de Elqui, 
 Andacollo (kommun), Región de Coquimbo, Provincia de Elqui, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar